Шиндалово — посёлок в Кирилловском районе Вологодской области. Административный центр Алёшинского сельского поселения.

С точки зрения административно-территориального деления входит в Алёшинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 13,5 км. Ближайшие населённые пункты — Крапивино, Шексна, Иванов Бор, Шаврово, Щетинино, Поповская.

По переписи 2002 года население — 245 человек (116 мужчин, 129 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Шиндалово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района